Wu-kuei Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wugui Shan (ö i Kina, Zhejiang, lat 30,00, long 122,10), 
 Bogushan, ö, Zhejiang, 
 Wugui Shan (ö i Kina, Zhejiang, lat 29,58, long 121,74), 
 Wuzhi Shan (ö i Kina, Zhejiang, lat 30,21, long 122,03), 

Robotskapade Kinaförgreningar